Az 1985–1986-os magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenegyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-2. és 3-8. helyezettjei először a másik csoportból jövőkkel két kört, utána az 1-4. helyért egymás közt még négy kört, az 5-16. helyért pedig egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

A Szegedi EOL AK és a DÉLÉP SC egyesült Szegedi EOL-DÉLÉP SE néven.

A Bakony Vegyész új neve Veszprémi SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1986

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag